Grand Prix Francie 1981 (oficiálně 67eme Grand Prix de France) se jela na okruhu Dijon-Prenois v Dijon ve Francii dne 5. července 1981. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Francie